Сиелис — фамилия. Известные носители:

 Сиелис, Валентинос (род. 1990) — кипрский футболист.
 Сиелис, Гиоргос (род. 1986) — кипрский футболист.
 Сиелис, Христос (род. 2000) — кипрский футболист.